Philippe Hersant (1948-), compositeur français ;
 Philippe Hersant (1957-), patron de presse français.